Le tournoi de tennis de Suisse est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1976 se dispute à Gstaad du 5 au .

Michèle Gurdal remporte le simple dames. En finale, elle bat Gail Sherriff, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Betsy Nagelsen et Wendy Turnbull.

Résultats en simple

Tableau complet

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Suisse
 Saison 1976 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

WTA 1976
Suisse
Compétition de tennis à Saanen
Sport en Suisse en 1976
Sport en juillet 1976